Carlos Velasco puede referirse a:

 Carlos Velasco Carballo (n. 1971), árbitro español de fútbol.
 Carlos Velasco Peinado (1842-1888), arquitecto español.
 Carlos Velasco Pérez (1919-2004), escritor, historiador y profesor de educación primaria mexicano.
 Carlos Velasco Peyronnet, arquitecto y urbanista español, hijo de Velasco Peinado.